Metzingen ist der Name folgender Ortschaften:

 Metzingen, Stadt am Fuß der Schwäbischen Alb in Baden-Württemberg
 Metzingen (Eldingen), ein Ortsteil der Gemeinde Eldingen im Landkreis Celle in Niedersachsen
 Metzingen (Göhrde), ein Ortsteil und Sitz der Gemeindeverwaltung der Gemeinde Göhrde im Landkreis Lüchow-Dannenberg in Niedersachsen
 deutscher Name der französischen Gemeinde Metzing im Département Moselle, Lothringen, Frankreich

Metzingen ist der Name folgender Personen:
 Metz von Metzingen (Metza; † 1476), frühe Angehörige der Freiherren von Metzingen

Siehe auch:
 Mentzingen
 Menzingen
 Menzinger
 Menzing